Альберт Эюпи (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Хартберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Кристианстада», в котором прошёл путь от детских до юношеских команд, а в 2010 году начал взрослую карьеру, 16 мая дебютировав в матче первого шведского дивизиона с «Лундом», появившись на поле в стартовом составе. Помимо «Кристианстада», в который он на протяжении карьеры дважды возвращался, также выступал в рамках первого дивизиона за «Сёльвесборг» и «Мьельбю».

8 декабря 2017 года перешёл в «Варберг», подписав с клубом контракт. По итогам сезона 2019 года вместе с клубом занял второе место в турнирной таблице и завоевал путёвку в Алльсвенскан. 15 июня 2020 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись в стартовом составе на гостевую встречу с «Хельсингборгом».

Достижения 
Варберг
 Серебряный призёр Суперэттана: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кристианстад»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Хартберг»